Септет (, от  — семь)
 Септет (семистишие) — стихотворение (твёрдая форма), состоящее из семи строк, имеет две или три рифмы. Трехрифменная форма септета, состоящая из одного катрена и одного терцета, называется полусонетом (одна из строк терцета содержит одну рифму из катрена)..
 Септет — музыкальная пьеса для семи самостоятельных голосов или инструментов.
  — ансамбль из семи музыкантов (инструменталистов или вокалистов).

Примечания 

Твёрдые формы
Музыкальные коллективы